Примера Дивисьон Чили 1985 () — 53-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1985
Чили
1985 год в Чили